Тарусский — русская фамилия; имеет женскую форму Тарусская. Известные носители:
 Тарусский, Евгений (наст. имя и фам. Евгений Викторович Рышков; 1890—1945) — военно-общественный деятель, журналист, писатель.
 Тарусский, Николай (наст. имя и фам. Николай Алексеевич Боголюбов; 1903—1943) — поэт.

См. также 
 Тарусский район — муниципальное образование в Калужской области России.
 Тарусский уезд — административно-территориальная единица в составе Московской и Калужской губерний, существовавшая в 1727—1927 годах.